Mecz o Superpuchar Europy 2008 został rozegrany 29 sierpnia 2008 roku na Stadionie Ludwika II w Monako pomiędzy Manchesterem United, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2007/2008 oraz Zenitem Petersburg, triumfatorem Pucharu UEFA 2007/2008. Zenit wygrał mecz 2:1, tym samym zdobywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do meczu

Zenit Petersburg

Manchester United

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 29 sierpnia 2008 na Stadionie Ludwika II w Monako. Frekwencja na stadionie wyniosła 18 064 widzów. Mecz sędziował Claus Bo Larsen z Danii. Mecz zakończył się zwycięstwem Zenitu 2:1. Bramkę dla Manchesteru United strzelił Nemanja Vidić w 73. minucie. Bramki dla Zenitu zdobyli Pawieł Pogriebniak w 44. minucie oraz Danny w 59. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2007/2008)
 Puchar UEFA (2007/2008)

Bibliografia 
 RSSSF

2008 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2008 w Europie